Ragtime může být:

 Ragtime – hudební styl
 Ragtime (kniha) – kniha Edgara Lawrence Doctorowa
 Ragtime (film) – film Miloše Formana